Luigi Dallapiccola (1904, Pisino d'Istria (), Austria – 1975, Firenze) – compositore e pianista italiano 
Anna (Libera) Dallapiccola (1944) – ricercatrice e scrittrice italiana
Natalia Dallapiccola (1927, Fornace – 2008) – attivista Movimento dei Focolari italiana
Armin Dallapiccola (1955) – attore tedesco